Eddy Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Eddy Township (Minnesota)
 Eddy Township (North Dakota)